Азеве́ду или Азеве́до () — португальская распространённая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Азеведу, Алуизиу (1857—1913) — бразильский писатель, карикатурист, дипломат, драматург и новеллист.
 Азеведу, Артур (1855—1908) — бразильский поэт, писатель, драматург, журналист.
 Азеведо, Джастин (род. 1988) — канадский хоккеист, нападающий клуба «Ак Барс».
 Азеведу, Жозе (род. 1973) — португальский велогонщик.
 Азеведо, Леандро Лесса (род. 1980) — бразильский футболист.
 Азеведо, Марсио (род. 1986) — бразильский футболист.
 Азеведу, Роберту (род. 1957) — бразильский дипломат, генеральный директор Всемирной торговой организации с 2013 года.
 Азеведу, Филипа (род. 1991) — португальская певица, участница международного песенного конкурса Евровидение-2010 в Осло.
 Азеведу, Филипе (род. 1975) — португальский футболист, нападающий.
 Азеведу, Эмили (род. 1983) — американская бобслеистка, чемпионка мира в смешанных командах по бобслею и скелетону.

 Араужу де Азеведу, Антониу да Барка (1754—1817) — португальский математик, историк, ботаник-любитель.
 Пиньейру ди Азеведу, Жозе Батишта (1917—1983) — португальский политический и военный деятель.

Топоним 
 Азеведу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Пейшоту-ди-Азеведу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.

См. также 
 Асеведо